Kinzig peut désigner trois rivières allemandes, d'importance inégale, situées dans le bassin du Rhin :
la Kinzig, rivière du Land de Bade-Wurtemberg, longue de , affluent direct de la rive droite du Rhin, dans lequel elle se jette sur le territoire de la ville de Kehl ;
la Kinzig, rivière du Land de Hesse, longue de , affluent du Main (lui-même affluent du Rhin), dans lequel elle se jette à Hanau ;
la Kinzig, petite rivière du Land de Hesse, longue de , affluent de la Mümling, elle-même affluent du Main.